Гордон Хаскелл (; 27 апреля 1946, Verwood, Англия — 16 октября 2020) — английский музыкант, один из участников рок-группы King Crimson.

Хаскелл принимал участие в записи альбомов In the Wake of Poseidon (вокальная партия в композиции «Cadence and Cascade») и Lizard (в качестве официального члена группы: вокал и бас-гитара). После ухода из King Crimson начал свою сольную музыкальную карьеру. В 2001 году его джазовая композиция «How Wonderful You Are» стала мировым хитом.

В 2006 году Хаскелл издал книгу «The Road to Harry’s Bar: Forty Years on the Potholed Path to Stardom», в которой рассказал о своей жизни и творчестве, в том числе, о работе с группой King Crimson и своих отношениях с Робертом Фриппом.

Дискография

Синглы

Студийные альбомы

EP

Концертные альбомы

Компиляции

Видеоальбомы

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт Гордона Хаскелла
 Gordon Haskell на сайте Allmusic
 Gordon Haskell на сайте Discogs
 BBC NEWS: Haskell’s 'old school' rules

Гитаристы Великобритании
Музыканты прогрессивного рока
Музыканты King Crimson
Персоналии по алфавиту
Исполнители Atco Records